Torneo Clausura 2021 puede referirse a:

Torneos deportivos 

 Torneo Clausura 2021 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2021 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2021 en Guatemala.
 Série de Clôture 2021 en Haití.
 Torneo Clausura 2021 en Honduras.
 Torneo Clausura 2021 en México.
 Torneo Clausura 2021 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2021 en Panamá.
 Torneo Clausura 2021 en Perú.
 Torneo Clausura 2021 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2021 en Uruguay.

Véase también
 Torneo Apertura 2021,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2019,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2020,  desambiguación.